Чемпионат Европы по борьбе 1930 года прошёл раздельно: в марте прошли соревнования по греко-римской борьбе в Стокгольме (Швеция), а в мае — соревнования по вольной борьбе в Брюсселе (Бельгия).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1930
Чемпионаты Европы в 1930 году
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Спорт в Бельгии в 1930 году
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Спорт в Швеции в 1930 году
Международные соревнования по борьбе в Швеции
Март 1930 года
Май 1930 года
Чемпионаты Европы в Бельгии
Чемпионаты Европы в Швеции
Международные соревнования по борьбе в Бельгии